Dagan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dagan, Purbalingga, by, 
 Dagan, Lamongan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar